Iceage — датская панк-группа, появившаяся в 2008 году. В состав вошли 16—18-летние друзья детства: вокалист и гитарист Элиас Бендер Рённенфельт, басист Якоб Твиллинг Плесс, барабанщик Дан Кьер Нильсен и гитарист Йохан Суррбалле Виет. На студии датского гитариста Петера Петера Iceage записали одноимённый 4-трековый мини-альбом, вышедший в октябре 2009 года под лейблом Escho.

Подписав контракт с лейблом Tambourhinoceros для Дании и с What’s Your Rupture? для остальных стран, в 2011 году они выпустили альбом New Brigade и гастролировали вместе с JEFF the Brotherhood и Fucked Up. Дебютная пластинка получила положительные отзывы критиков и вошла в списки лучших по итогам года, составленных изданиями New York Magazine, The Guardian и Spin, а также была номинирована на скандинавскую музыкальную премию Nordic Music Prize.

Дискография

Студийные альбомы 
 New Brigade (2011)
 You’re Nothing (2013)
 Plowing Into the Field of Love (2014)
 Beyondless (2018)
Seek Shelter (2021)

Мини-альбомы 
 Iceage (2009)

Примечания 

Квартеты
Рок-группы Дании
Панк-рок-группы
Группы постпанка
Инди-рок-группы
Нойз-рок-группы
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году